4 miejscowości w Polsce: 
 Solniki – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kożuchów 
 Solniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów 
 Solniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Boćki 
 Solniki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iłaskim, w gminie Iława

Zobacz też: Brzozowo-Solniki, Solniki Małe, Solniki Wielkie